Cachrys tomentosa är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Cachrys tomentosa ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tomentosa